Фелисово — название населённых пунктов в России:
 
 Фелисово — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Фелисово — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Фелисово — деревня в городском округе Мытищи Московской области.
 Фелисово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Филисово